Maria Bartkowski – schermitrice tedesca
 Jakub Bartkowski – calciatore polacco
 Steve Bartkowski – giocatore di football americano statunitense